Shipping steht für:
 Schifffahrt
 Shipper, Mitglieder einer Fanszene, die sich mit der Entwicklung möglicher Liebesbeziehungen zwischen den Figuren befassen
 Transport, insbesondere im Versandhandel
 Verschiffung